Новая народно-освободительная партия — политическая партия в Монтсеррат под руководством Джона Осборна. Член Карибского демократического союза.

История 
ННОП была создана в 2001 году в результате слияния Народной прогрессивной Альянса и Движения национального реконструкции , с лидером НПА Джон Осборн становится лидером новой партии . На выборах в том же году , он получил 52 % голосов и выиграл семь из девяти мест в Законодательном совете , в результате чего становится Осборн главным министром.

На выборах 2006 партия была снижена до трех мест. Несмотря на то, был в состоянии сформировать коалиционное правительство с Монтсеррат демократической партии и независимый депутат, Осборн ушел с поста главного министра и лидера МДП Лоуэлл Льюис стал главным министром.

Монтсеррат